Le Palace Station est un hôtel-casino de Las Vegas. Il est hors du Strip (le Las Vegas boulevard).

L'hôtel propose 1028 chambres et le casino offre une surface de jeux de 7 803 mètres carrés, proposant des tables de jeux et 2200 machines-à-sous. L'hôtel propose aussi plusieurs restaurants (Pasta Palace, Guadalajara Bar & Grill, Feast Palace Station, The Broiler, ...) ; des bars (Jack's Irish Pub, Oyster Bar, ...). L'hôtel dispose aussi de deux piscines et de deux jacuzzis.

Liens externes 
 
 

Casino à Las Vegas
Hôtel à Las Vegas